Scum (banda) - banda de punk formada em 1989
 Scum (álbum) - álbum de estréia da banda Napalm Death lançado em 1987
 SCUM Manifesto

Desambiguação